Spadaro es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Carlos Spadaro (1902-1985), futbolista argentino.
 Micco Spadaro, propiamente Domenico Gargiulo (1609-c. 1675), pintor barroco italiano.
 Odoardo Spadaro (1895–1965), cantautor y actor teatral, cinematográfico y televisivo italiano.
 Pedro Spadaro (1977-), político y abogado peruano.